Driving Mix est le  remix du groupe AAA. Il est sorti sous le label Avex Trax le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et reste classé 5 semaines pour un total de  exemplaires vendus en tout durant cette période. Il sort en format CD et 2CDs.

Liste des titres

Liens externes
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2013
Album d'AAA